Il doppio dell'Austrian Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2003.

Robbie Koenig e Thomas Shimada erano i detentori del titolo, ma solo Koenig ha partecipato in coppia con Petr Pála.

Koenig e Pála hanno perso in semifinale contro Martin Damm e Cyril Suk.

Damm e Suk hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Jürgen Melzer e Alexander Peya.

Teste di serie
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)
 Martin Damm /  Cyril Suk (campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 2003
ATP Tour 2003